le district de Anding de Dingxi, en Chine ;
 le district de Anding de Tainan, à Taïwan.